Соревнования по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2010 в Ванкувере прошли с 13 по 20 марта на арене «Олимпийский центр Ванкувера». В состязаниях впервые приняли участие 10 национальных сборных, а не 8, как на предыдущих турнирах. Этот вид спорта вошёл в программу Паралимпиады во второй раз.

Впервые в турнире приняли участие сборные Германии, Республики Корея и Японии.

Победителем турнира стала (во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд) сборная Канады, второе место заняла сборная Республики Корея, третье — сборная Швеции.

Медалисты 

* Гленн Иконен принимал участие во всех играх группового этапа, но перед играми плей-офф был дисквалифицирован за несанкционированный приём входящего в список средств допинга лекарства от кровяного давления; поэтому в плей-офф не играл и бронзовую медаль Паралимпиады, как остальная команда, не получил.

Квалификация (рейтинг Всемирной федерации кёрлинга) 
Квалификация команд на кёрлинг-турнир Паралимпийских игр 2010 основывалась на результатах их выступлений на чемпионатах мира 2007, 2008 и 2009 годов. Очки за занятые на чемпионатах мира места начислялись в соответствии с таблицей.

На Паралимпийские игры 2010 квалифицировались 9 команд с наибольшей суммой набранных очков, а 12-я путёвка резервировалась за командой Канады как страны организатора. Поскольку в число 9 команд с наибольшими суммами очков попала и команда Канады, то 10-я путёвка была отдана команде Японии, как имеющей 10-ю сумму очков.

Примечание
 Поскольку отдельные части Великобритании — Шотландия, Англия и Уэльс — выступают на чемпионатах мира по кёрлингу на колясках отдельными командами, то по соглашению между федерациями этих частей Великобритании в зачёт объединённой команды Великобритании идут лишь результаты команды Шотландии.

Составы команд 

(источник:)

Расписание 
Время начала матчей указывается местное (UTC-8).

Круговой турнир 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф
Команды на местах с 6-го по 10-е при равенстве общего количества побед ранжированы по местам по количеству побед в играх между этими командами: у Великобритании 3 победы, у Швейцарии, Германии и Норвегии 2, у Японии 1; между собой команды с двумя победами ранжированы также по количеству побед в играх уже между ними тремя: у Швейцарии 2 победы, у Германии 1, у Норвегии 0.

Тай-брейк 
19 марта 2010, 14:30

Плей-офф

Полуфиналы 
20 марта, 10:00

Матч за 3-е место 
20 марта, 15:30

Финал 
20 марта, 15:30

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 Кёрлинг на колясках | Официальный сайт Паралимпийских игр 2010 (в веб-архиве)
 Страница Паралимпийских игр 2010 на сайте Международного Паралимпийского комитета

См. также 
 Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2010
 Кёрлинг на колясках на Паралимпийских играх

Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Соревнования на зимних Паралимпийских играх 2010
2010 год в кёрлинге
2010
Международные спортивные соревнования в Ванкувере
Март 2010 года